Кубок африканских наций 1970 был седьмым розыгрышем этого турнира. Он проходил с 6 по 16 февраля 1970 года в Судане.

Отборочный турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Рекорды 
В этом турнире  в четвёртый раз подряд играла в финале, её игроков прозвали «африканские бразильцы». Этот рекорд до сих пор даже не повторён.

Лучшие бомбардиры 
8 мячей
 Лоран Поку

5 мячей
 Хассан Эль-Шазли

Ссылки 
 Кубок африканских наций 1970 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1970 году
Февраль 1970 года
Футбольные соревнования в Судане
1970-е годы в Судане